Храм Введения во Храм Пресвятой Богородицы — утраченный православный храм в Санкт-Петербурге. Был расположен на углу Введенской и Большой Пушкарской улиц. Разрушен в советское время в 1932 году.

История 
В начале XVIII века поблизости от этого места были расквартированы Ямбургский и Копорский полки. Здесь же находилась Ильинская часовня. В 1732 году на месте часовни был открыт полковой деревянный храм Введения во Храм Пресвятой Богородицы, к которому к 1740 году пристроили Ильинский придел.

Поблизости от него в 1763—1766 годы был построен каменный храм Тихвинской Божией Матери.

В 1793—1810 годах на месте этих двух храмов по проекту архитектора Ивана Лейма (Лема) была сооружён каменный Введенский храм. Храм был построен в стиле классицизма. Его отличали Тихвинский и Ильинский приделы и деревянная колокольня. С 1838 года храм стал приходским.

В 1839—1840 годы архитектором Василием Морганом была построена каменная колокольня, две часовни, придел Митрофания Воронежского и придел Андрея Критского.

В Ильинский придел был перенесён иконостас из Ильинской часовни. Иконостас был создан в начале XVIII века в стиле барокко.

В 1857 году в храме появилось отопление. В 1903 году он был расписан Павлом Вечтомовым.

В 1920-е годы церковь принадлежала обновленцам. Храм был закрыт и снесён в 1932 году, а на его месте разбит Пушкарский сад (неофициально — Введенский сквер).

По имени храма получила своё название Введенская улица.

К храму относился доходный дом (Введенская улица, 9), построенный в 1912—1913 годы Андреем Аплаксиным.

Место, где стояла церковь (фундамент), отнесено КГИОПом к выявленным объектам культурного наследия народов России.

Литература 
 Панов И. И. Столетие Введенской на Петербургской стороне церкви, 1806 15/VII 1906. СПб., 1906
 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: Ист.-церков. энцикл. СПб., 1994. Т. 1. С. 160—162.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Санкт-Петербурга
 Энциклопедия Санкт-Петербурга
 Церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Бывшие храмы Санкт-Петербургской епархии
Утраченные храмы Санкт-Петербурга
Снесённые сооружения
Санкт-Петербург
Здания и сооружения Петроградского района
Православные храмы XIX века
Выявленные объекты культурного наследия города Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
Храмы, снесённые в 1932 году
Храмы, построенные в 1810 году в России